Fladberg ist der Familienname folgender Personen:

 Rasmus Fladberg (* 1992), dänischer Badmintonspieler
 Steen Fladberg (* 1956), dänischer Badmintonspieler